Джа́ко Пасто́риус (; полное имя Джон Фрэ́нсис Э́нтони Пасто́риус Третий, ; 1 декабря 1951, Норристаун — 21 сентября 1987, Форт-Лодердейл) — американский джазовый бас-гитарист и композитор. Разработав оригинальный стиль и технику игры на инструменте, стал одним из наиболее авторитетных басистов второй половины XX века. Пасториус известен прежде всего своей работой в составе Weather Report с 1976 до 1981, а также работой в ансамбле с Джони Митчелл и собственными сольными проектами.

Биография 
Джако Пасториус родился в Пенсильвании, но вскоре его семья
переехала в Форт-Лодердейл (Флорида), где к нему позже и пришла первая слава. Музыкальная карьера Пасториуса началась в 12 лет с игры на ударных, чему его обучил отец. В 13 лет из-за перелома руки и неправильного срастания костей Пасториус оставляет ударные и начинает изучать гитару, саксофон и фортепиано. В 15 лет Пасториуса ещё раз прооперировали, и он решил остановить свой выбор на бас-гитаре. В 1974 он начал играть со своим другом Пэтом Мэтини. В 1976 Пасториус был приглашён в группу Weather Report, где он играл с Джо Завинулом и Уэйном Шортером до 1982. История о том, как Джако попал в группу Weather Report, даёт некоторое представление о его сложном характере. После концерта группы в Майами Джако добился встречи с Джо Завинулом. Он заявил Завинулу, что, мол, сыграли они неплохо, однако, он ожидал большего. Затем Джако предложил себя в качестве нового бас-гитариста Weather Report, аргументируя тем, что он — самый лучший басист в мире. В ответ Завинул посоветовал Джако в грубой форме убираться («get the fuck outta here»), однако, после настойчивых уговоров Пасториуса всё же согласился послушать демозаписи Джако. Завинул был восхищён игрой Пасториуса и пригласил его в группу для записи альбома «Black Market». Позднее Завинул вспоминал этот случай и говорил о том, что тогда Пасториус напомнил ему самого себя — «наглого мальчугана».

Первый сольный альбом Джако Пасториуса («Jaco Pastorius») вышел в 1976 году. В 1980—1984 годы Пасториус гастролировал по США и в Японии (1982) со своим биг-бэндом Word of Mouth.

Джако Пасториус записал также несколько альбомов с певицей Джони Митчелл и с другими известными джазовыми и рок-музыкантами.

В середине 1980-х годов у Пасториуса начались заметные проблемы с психикой,
налицо были симптомы маниакально-депрессивного психоза. Его здоровье ухудшалось из-за
употребления наркотиков и алкоголя, которые только усугубляли его неадекватное поведение. В итоге Джако Пасториус потерял уважение респектабельной публики и стал изгоем музыкального бизнеса, его выселили из квартиры за антисоциальное поведение, после чего он стал жить на улице. Летом 1986 года, при поддержке бывшей жены Ингрид и брата Грегори, он лечился в нью-йоркской клинике, после чего он вернулся в Форт-Лодердейл, но и там он был вынужден быть бродягой.

Личная жизнь 
Пасториус был дважды женат, от первого брака у него родились двое детей — Мэри (р. 1970) и Джон (р. 1971). Женившись во второй раз в 1978, в том же году Пасториус стал отцом двоих близнецов — Феликса Пасториуса (играет на бас-гитаре) и Джулиуса Пасториуса (играет на ударных). Дочь Мэри Пасториус также занимается вокальным джазом.

Гибель 
В 1987 году в Форт-Лодердейле в клубе «Midnight Club» одна из ссор с местным вышибалой закончилась дракой. Из-за полученных травм Джако впал в кому и его подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Первое время врачи прогнозировали улучшение. Однако повторное обследование Пасториуса показало, что из-за развившегося внутричерепного кровотечения наступила смерть мозга. Джако Пасториус скончался, не выходя из комы, 21 сентября 1987 года.

Творчество 
Творчество Пасториуса носит выраженно экспериментальный характер. Его стиль легко узнаваем благодаря специфическому именно для этого музыканта комплексу исполнительских приёмов, среди которых трактовка бас-гитары не только как фундаментального, но и мелодического инструмента, игра в высоком регистре, в том числе интервалами и аккордами, тонкая градация штрихов (типично противопоставление маркированного legato быстрым и при том безукоризненно интонируемым пассажам portamento), широкое использование орнаментальных микроинтервалов, glissandi и пр. экмелики (благодаря безладовому басу, то есть нетемперированной мензуре) и т. д. Исполнительский стиль Пасториуса значительно расширил границы традиционных представлений о возможностях бас-гитары, породил множество подражаний в среде джазовых и даже отчасти рок-музыкантов во всём мире.

Стиль игры 
Джако Пасториус, который играл преимущественно на безладовом басу Fender Jazz Bass 1962 года выпуска, был известен своими виртуозными басовыми партиями, которые объединили ритмы латиноамериканской музыки с ритм-н-блюзом. В его синкопированных бас-линиях в стиле фанк часто задействовались «мёртвые ноты» (извлекаемые без прижатия струн к накладке грифа, не имеющие определенной высоты звучания перкуссивные звуки). В качестве примера можно привести партии баса в композициях «Come on, come over» и «The chicken».

Пасториус был также известен популяризацией безладового электрического баса, на котором он добился тембра, напоминавшего тембр духовых инструментов, особенно при игре в верхнем регистре. Среди примеров «Remark you made» из альбома «Heavy Weather» группы Weather Report и «Continuum» из его дебютного альбома, а также его мелодические линии в песнях Джони Митчелл «Refuge of the road» и «Talk to me».

Одной из основных инноваций Джако было использование флажолетов, благодаря которым ему удавалось значительно расширить звуковой диапазон бас-гитары. Техника звукоизвлечения при помощи натуральных и искусственных флажолетов ярко продемонстрирована в композициях «Portrait of Tracy» из дебютного альбома Джако и «Birdland» группы Weather Report.

Признание 
Пасториус последовательно описывался в гиперболических выражениях. Его, например, называли «возможно, самым важным и инновационным электрическим басистом в истории» и, «возможно, самым влиятельным электрическим басистом сегодня». Уильям К. Бэнфилд, директор по исследованиям предметов африканской культуры, музыке и обществу в Колледже Беркли, описывал Джако как одного из немногих оригинальных виртуозов, которые определили музыкальное движение, наряду с Джими Хендриксом, Луи Армстронгом, Телониусом Монком, Чарли Кристианом, Бадом Пауэллом, Чарли Паркером, Диззи Гиллеспи, Сарой Воан, Биллом Эвансом, Чарлзом Мингусом и Уэсом Монтгомери.

Многие считают Пасториуса величайшим бас-гитаристом, не забывая также и о его композициях и аранжировках. В 2011 году Пасториус был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времён согласно опросу, проведённому журналом Rolling Stone. Этот же журнал составил редакционный список величайших басистов в 2020 году, в котором Пасториус был помещен на 8-е место. В честь великого басиста Майлз Дэвис в альбоме Amandla вместе с Маркусом Миллером записал композицию «Mr. Pastorius».

Дискография

Сольные альбомы 
 1974 — Modern American Music … Period! The Criteria Sessions (released in 2014)
 Jaco (live) (1974, DIW)
 Jaco Pastorius (1976, Epic/Legacy)
 The Birthday Concert (live) (1981, Warner)
 Word of Mouth (1981, Warner)
 1982 — Twins I & II (released in 1999)
 Invitation (live) (1983, Warner)
 1986 — Broadway Blues (released in 1998)
 1986 — Honestly Solo Live (released in 1990)
 PDB (1986, DIW)
 Live in Italy (1986, Jazzpoint)
 Jazz Street (1986, Timeless)
 1986 — Heavy’n Jazz (released in 1992)
 Curtain Call (live) (1986, Another Hit)
 1991 — Live In New York City, Volumes 1-7.
 Portrait of Jaco, the Early Years (2002, HolidayParkRecords.com)
 2003 — Punk Jazz: The Jaco Pastorius Anthology (compilation)
 «The Essential» (2007), Sony BMG)

С группой Weather Report 
 1976 — Black Market (on two tracks: «Cannonball» and «Barbary Coast»)
 1977 — Heavy Weather
 1978 — Mr. Gone
 1979 — 8:30
 1980 — Night Passage
 1982 — Weather Report
 2002 — Live and Unreleased
 2006 — Forecast: Tomorrow

Сессионный музыкант 
 1975 — Pat Metheny — Bright Size Life
 1976 — Ian Hunter — All American Alien Boy
 1976 — Albert Mangelsdorff — Trilogue-Live!
 1976 — Joni Mitchell — Hejira (on «Coyote», «Hejira», «Black Crow» and «Refuge of the Roads»)
 1977 — Joni Mitchell — Don Juan’s Reckless Daughter
 1979 — Trio of Doom — Trio of Doom (Released in 2007)
 1979 — Joni Mitchell — Mingus
 1979 — Michel Colombier — Michel Colombier
 1980 — Joni Mitchell — Shadows and Light
 1985 — Brian Melvin — Night Food
 1986 — Brian Melvin — Jazz Street (released in 1989)
 1986 — Brian Melvin — Nightfood (released in 1988)
 1986 — Brian Melvin Trio — Standards Zone (released in 1990)
 1986 — Biréli Lagrène — Stuttgart Aria
 1988 — Francisco Mondragon Rio — Natural

Прочие альбомы с участием Пасториуса 
 1974 — Little Beaver — Party Down (on the track «I Can Dig It Baby»)
 1975 — Ira Sullivan — Ira Sullivan (Acoustic Bass on the track «Portrait of Sal La Rosa»)
 1976 — Al Di Meola — Land of the Midnight Sun (on the track «Suite-Golden Dawn»)
 1976 — Joni Mitchell — Hejira (on four tracks: «Coyote», «Hejira», «Black Crow», «Refuge of the Roads»)
 1977 — Airto — I’m Fine, How Are You? (on the track «Nativity»)
 1978 — Cockrell & Santos — New Beginnings (rhythm guitar on «I Tried It All»)
 1978 — Flora Purim — Everyday Everynight (on four tracks: «The Hope», «Five-Four», «Las Olas», «Blues Ballad»)
 1978 — Herbie Hancock — Sunlight (on the track «Good Question»)
 1978 — Tom Scott — Intimate Strangers (on the track «Lost Inside The Love Of You (Reprise)»)
 1979 — Manolo Badrena — Manolo (on the track «The One Thing»)
 1979 — Michel Polnareff — Coucou Me Revoilou (on the track «Une Simple Melodie»)
 1980 — Herbie Hancock — Mr. Hands (on the track «4 A.M.»)
 1982 — Jazz At The Opera House — Produced by Conrad Silvert (on the track «Footprints»)
 1982 — Bob Mintzer — Source (on two tracks: «I Don’t Know», «Spiral»)
 1984 — Randy Bernsen — Music for Planets, People & Washing Machines (on two tracks: «Olde Hats», «Windsong»)
 1985 — Deadline — Down by Law (on the track «Makossa Rock»)
 1985 — Jimmy Cliff — Cliff Hanger (on the track «Brown Eyes»)
 1986 — Mike Stern — Upside Downside (on the track «Mood Swings»)
 1986 — Randy Bernsen — Mo' Wasabi (on three tracks: «Swing Thing», «Jac Attack/Dover Days», «Califoric»)
 1986 — Randy Bernsen — Paradise Citizens (on the track «Paradise Citizens»)

Примечания

Литература 
 Milkowski B. Jaco: The extraordinary and tragic life of Jaco Pastorius. 2nd ed. San Francisco: Backbeat Books, 2005.

Ссылки 

 Биография Джако Пасториуса на Российском рок-портале
 Жако Пасториус — биографический очерк
 Обзор записей Джако Пасториуса, изданных посмертно
 Jaco Pastorius (официальный сайт)
 Jaco, the Early Years (официальный сайт)
 Videos

Джазмены США
Бас-гитаристы США
Исполнители Epic Records
Убитые в результате нанесения ударов или избиения
Убитые в США
Исполнители Warner Bros. Records
Мультиинструменталисты США
Сессионные музыканты США
Преподаватели Музыкального колледжа Беркли